Als Vertrag von Malmö sind folgende Übereinkünfte bekannt:

 Vertrag von Malmö (1524) – Austritt Schwedens aus der Kalmarer Union
 Malmöer Pfandvertrag von 1803 – Schweden verpfändet die Stadt Wismar für 100 Jahre an Mecklenburg-Schwerin   
 Vertrag von Malmö (1848) – Waffenstillstand zwischen Dänemark und Preußen im Krieg um Schleswig-Holstein